Hierba del perro puede referirse a:uso tóxica, suele ser una planta ornamental se encientra en lugares semi húmedo.

Sinónimos
Nee (1986) menciona como sinónimos a Meyenia fasciculata Schlechtendal y Habrothamnus fasciculatus (Schlechtendal) Endl. ex Walp.

Otros nombre comunes usados en español
Hierba del perro (Martínez, 1979), nariz de perro, galán rojo, apestoso (los últimos dos de España).

Distribución en México
Se ha registrado en Veracruz y Puebla (Nee, 1986); en Tropicos se cita también de Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Guerrero.

Descripción técnica
Basada en Nee (1986).

Hábito y forma de vida: Arbusto.

Tamaño: De hasta 3 m de alto.

Tallo: Ramificado en pocas ramas delgadas, arqueadas, a veces algo teñidas de color púrpura, cubiertas de abundantes pelillos septados (con paredes transversales de color púrpura).

Hojas: Alternas, ovadas o angostamente ovadas, de hasta 13 cm de largo y hasta 6 cm de ancho (las hojas superiores se van reduciendo en tamaño), puntiagudas, con la base variable, cubiertas de pelillos septados. Los pecíolos de hasta 2.3 cm de largo, con pelillos septados.

Inflorescencia: Las flores se agrupan hacia las puntas de las ramas; las flores basales (largamente pedunculadas) en las axilas de hojas reducidas y las flores superiores (cortamente pedunculadas) en las axilas de brácteas.

Flores: El cáliz es un tubo de hasta 9 mm de largo que hacia el ápice está dividido en 5 lóbulos triangulares de hasta 3.5 mm de largo (erectos o con el ápice recurvado), cubierto de abundantes pelillos; la corola de color rojo brillante o rojo-anaranjado es un tubo de hasta 2.5 cm de largo que hacia el ápice se divide en 5 pequeños lóbulos (de hasta 2.5 mm de largo) puntiagudos, la corola cubierta de abundantes pelillos septados; estambres 5, más cortos que la corola.

Frutos y semillas: Fruto carnoso (una baya), de consistencia esponjosa en el interior, obovoide, de color rojo intenso por fuera y blanco por dentro, de aproximadamente 1.5 cm de largo y 1 cm de ancho. Semillas aproximadamente 10, oscuras.

Características especiales: Las hojas fétidas al estrujarse. Las flores sin olor.
 
Nombres comunes en idiomas indígenas de México
Itkoinyakazotl.
 el nombre común de la planta Brickellia cavanillesii; o
 el nombre común de la planta Eupatorium petiolare.